Iglesia de la Sagrada Familia puede hacer referencia a varias iglesias cristianas dedicadas a la Sagrada Familia:

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Argentina 
 Iglesia de la Sagrada Familia, Berazategui.
 Parroquia la Sagrada Familia y San Luis Orione, Mar del Plata.

Colombia 
 Iglesia de la Sagrada Familia, Caucasia.

España 
 Iglesia de la Sagrada Familia, Albacete.
 Iglesia de la Sagrada Familia, Burgos.
 Iglesia de la Sagrada Familia, Madrid.
 Iglesia de la Sagrada Familia, Nules.
 Iglesia de la Sagrada Familia, Valladolid.

Estados Unidos
 Iglesia de la Sagrada Familia de Malibú, California.
 Iglesia de la Sagrada Familia de Glendale
 Iglesia de la Sagrada Familia de Columbus
 Iglesia de la Sagrada Familia de Chicago; Illinois
 Iglesia de la Sagrada Familia de Fort Madison, Iowa
 Iglesia de la Sagrada Familia de New Melleray, en el condado de Dubuque.
 Iglesia de la Sagrada Familia de Eveleth, Minnesota.
 Iglesia de la Sagrada Familia de Omaha, Nebraska
 Misión de la Sagrada Familia, Browning, Montana
 Iglesia de la Santa Familia, Escuela y Rectoría, Mitchell, Dakota del Sur.
 Iglesia de la Sagrada Familia de Abilene, TX.

Israel 
 Iglesia de la Sagrada Familia, Jerusalén.

México 
 Iglesia de la Sagrada Familia, Ciudad de México.
 Iglesia de la Sagrada Familia, Chihuahua.

Singapur
 Iglesia de la Sagrada Familia de Singapur, una parroquia católica en Singapur

Territorios Palestinos 
 Iglesia de la Sagrada Familia, en Gaza.
 Iglesia de la Sagrada Familia, en Ramala.

Venezuela 
 Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret, Baruta.